Die Saison 2020/21 war die 13. Spielzeit der Kontinentalen Hockey-Liga, einer multinationalen Eishockeyliga. Durch den Abbruch der Vorsaison aufgrund der COVID-19-Pandemie gab es keinen Titelverteidiger. Die Liga startete mit 23 Mannschaften in die Saison, 18 davon aus Russland und je eine aus Finnland, Kasachstan, Lettland, der Volksrepublik China und Belarus. Die reguläre Saison begann am 2. September 2020 und endete am 27. Februar 2021; am 2. März 2021 starteten die Play-off-Spiele. Das Finale um den Gagarin-Pokal war bis maximal zum 30. April 2021 angesetzt. Im Playoff-Finale besiegte der HK Awangard Omsk den HK ZSKA Moskau mit 4:2 und gewann damit sowohl den Gagarin-Pokal als auch die russische Meisterschaft.

Modus 

In der regulären Saison sind die 23 Teams in zwei Konferenzen und vier Divisionen unterteilt, wobei in drei Divisionen je sechs Teams und in einer Division fünf Teams vertreten sind. Jede Mannschaft muss insgesamt 60 Spiele bestreiten, dadurch gibt es in der regulären Saison 690 Spiele. Es gibt drei Pausen im Spielplan, um die Austragung der Euro Hockey Tour zu ermöglichen. Die Mannschaft mit den meisten Punkten in der Hauptrunde gewinnt den Kontinental-Pokal.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit von 60 Minuten erhält eine Mannschaft – wie in der National Hockey League – zwei Punkte, der unterlegene Gegner geht leer aus. Bei Siegen in der Overtime oder im Shootout bekommt eine Mannschaft zwei Punkte, während der Verlierer einen Punkt erhält.

Im Anschluss an die reguläre Saison folgen die Play-offs um den Gagarin-Pokal, für die sich die 16 punktbesten Mannschaften qualifizieren. Die Divisions-Sieger nehmen dabei auf der Setzliste die ersten vier Positionen ein. Alle Play-off-Runden werden im Modus Best-of-Seven ausgespielt.

Im Vergleich zur letzten Saison gibt es durchschnittlich etwas weniger Spiele pro Tag – 4,86 auf 4,99 (der niedrigste Wert seit acht Jahren).

Teilnehmer 

Mit Ausnahme des russischen Vereins Admiral Wladiwostok nehmen alle Teilnehmer der Vorsaison an der Saison 2020/21 teil. Die Aufteilung der Mannschaften in die jeweilige Division änderte sich im Vergleich zur Vorsaison. Zusätzlich gibt es ab dieser Saison eine längere Spielpause nach Spielen im Fernen Osten aufgrund der großen Wegstrecke.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, Pkt = Punkte
Erläuterungen: , 
Platzierung: 1) Punkte; 2) Siege in regulärer Zeit; 3) Siege im Overtime; 4) Siege im Shootout; 5) Tordifferenz; 6) Anzahl der erzielten Tore; 7) Losentscheid.

West-Konferenz

Ost-Konferenz

Beste Scorer 
Spieler mit den meisten Punkten am Ende der regulären Saison.

Beste Torhüter 
Quelle: KHL; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, SaT = Schüsse aufs Tor, GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett: Bestwert

Playoffs 
Die Playoffs um den Gagarin-Pokal begannen am 2. März 2021 und endeten am 28. April 2021. Die besten acht Teams jeder Konferenz qualifizierten sich für das Achtelfinale der Playoffs.

Turnierbaum

Finale

Beste Scorer 
Spieler mit den meisten Punkten am Ende der Playoffs.

Beste Torhüter 
Quelle: KHL; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, SaT = Schüsse aufs Tor, GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett: Bestwert

Gagarin-Pokal-Sieger

Auszeichnungen 

Folgende Auszeichnungen wurden im Rahmen der KHL-Awards am 14. Juni 2021 vergeben:

Weblinks 
 Offizielle Website der Kontinentalen Hockey-Liga

Einzelnachweise 

KHL-Saison
Eishockeysaison 2020/21